Schorbach peut désigner :
 Schorbach, commune française du département de la Moselle ;
 Schorbach, un ruisseau affluent de la Horn et sous-affluent du Rhin qui traverse cette commune ;
 Schorbach, un Ortsteil de la commune allemande d'Ottrau dans le Land de Hesse.

Homonymie de toponyme